Hainisch ist der Familienname von:

 Edmund Hainisch (1895–1985), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Erwin Hainisch (1895–1964), österreichischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Leopold Hainisch (1891–1979), österreichischer Schauspieler, Sänger und Regisseur
 Ludovica Hainisch-Marchet (1901–1993), österreichische Pädagogin
 Marianne Hainisch (1839–1936), österreichische Begründerin und Führerin der österreichischen Frauenbewegung
 Michael Hainisch (1858–1940), österreichischer Bundespräsident

Siehe auch:
 Heinisch